Ludwik VI Gruby (1081–1137) – król Francji 1108–1137
 Ludwik VI Wittelsbach (1539–1583) – elektor Palatynatu 1576–1583
 Ludwik VI (1630–1678) – landgraf Hesji-Darmstadt 1661–1678
 Ludwik VI Henryk Burbon-Condé (1756–1830) – książę Condé 1818–1830